Руго́зы, или четырёхлучевые кораллы, или тетракораллы , — подкласс или отряд вымерших морских стрекающих из класса коралловых полипов (Anthozoa). Группа была широко распространена в палеозое. Как правило, обитали в шельфовой зоне, обладали повышенными требованиями к температуре и прозрачности воды.

Описание 
Значительный вклад в изучение кораллов этой группы внёс Н. Н. Яковлев, изложив результаты своих исследований в труде «О морфологии и морфогении кораллов группы Rugosa».

Кораллы обитали в морях с ордовика по конец мела ( назад).

Классификация 
В подкласс ругоз включают следующие вымершие таксоны:

Примечания

Литература 
 Оноприенко Ю. И. Раннекаменноугольные ругозы Северо-Востока СССР и их биостратиграфическое значение // Доклады АН УССР, Серия Б. — 1973. — № 4. — С. 308—311.
 Оноприенко Ю. И. Применение перфокарт в практике изучения ругоз // Геологический журнал. 1973. Т. 33. № 1. С. 146—150.
 Оноприенко Ю. И. Раннекаменноугольные колониальные ругозы Северо-Востока СССР // Морфология и систематика ископаемых Дальнего Востока. — Владивосток, 1976. — С. 5—34. — (Труды БПИ ДВ НЦ АН СССР, т. 42 (145)).
 Оноприенко Ю. И. Новый визейский род кораллов Neokolymophyllum (Rugosa) // Морфология и систематика ископаемых Дальнего Востока. — Владивосток, 1976. — С. 35—37. — (Труды БПИ ДВ НЦ АН СССР, т. 42 (145)).
 Оноприенко Ю. И. Раннекаменноугольные ругозы северо-западной части Тихоокеанского пояса // Эволюция органического мира Тихоокеанского пояса. — Владивосток: Изд. ДВ НЦ АН СССР, 1977. — С. 50—62.
 Оноприенко Ю. И. Некоторые одиночные ругозы из нижнекаменноугольных отложений Омолонского массива // Ископаемые беспозвоночные Дальнего Востока. — Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1979. — С. 3—23.

Ссылки 
 Ругозы на палеонтологическом портале «Аммонит.ру»

†
Фауна палеозоя
Фауна мезозоя
Вымершие морские животные